Die Shavette ist ein Rasiermesser mit austauschbarer Klinge und dient somit der Nassrasur. Die Bezeichnung steht für das in Deutschland unter der Marke "Shavette" vertriebene Rasiermesser mit austauschbarer Klinge der Firma DOVO Solingen. Seit Januar 1985 ist die Marke "Shavette" für die Firma DOVO Stahlwaren Bracht GmbH & Co. KG beim Patent und Markenamt eingetragen. Im Friseurhandwerk und von anderen Herstellern wird sie als Wechselklingenmesser oder als Rasiermesser bezeichnet. Oft werden Wechselklingenmesser anderer Hersteller fälschlicherweise als "Shavette" bezeichnet. Andere nennenswerte Hersteller von Wechselklingenmesser sind die deutschen Firmen NTS und Tondeo, die ebenfalls in der Klingenstadt Solingen ansässig sind, sowie die Firmen Bolzano und Universal aus Italien und die Firma Feather aus Japan.

Die "Shavette" vereint Elemente von Rasiermesser und Rasierhobel, wodurch sich ihre Handhabung jeweils von diesen unterscheidet. Anders als beim Rasierhobel hat der Anwender eine freie Sicht auf die Schneide. Im Gegensatz zum klassischen Rasiermesser muss die Klinge nicht abgezogen oder nachgeschliffen werden, sondern wird bei Bedarf durch eine neue, kostengünstige ersetzt. Dies bringt Vorteile mit sich, weshalb die Shavette seit jeher gerne zur Rasur beim Herrenfrisör oder Barbier herangezogen wird. Dort wird sie auch häufig zur Nackenrasur verwendet. Von Anwendern der Messerrasur wird die "Shavette" als Übergang von Rasierhobel oder Systemrasierer auf das Rasiermesser empfohlen.

Bei der Mehrzahl der vertriebenen Modellen können drei unterschiedlich lange Klingen verwendet werden, die mit Hilfe verschiedener Halterungen in der Shavette befestigt werden. Kurze, herkömmliche Rasierklingen haben den Vorteil, dass sie sehr scharf und weit verbreitet sind. Mittellange, einseitige Rasierklingen stellen einen Kompromiss aus Länge und Schärfe dar und sind auch noch relativ einfach zu erwerben. Lange, spezielle Rasierklingen haben den Vorteil, dass ihre Verwendung der eines herkömmlichen Rasiermessers am nächsten kommt. Allerdings sind sie nur über den Fachhandel erhältlich.

Literatur 
 Jean Artignan: Alles über den Bart: Auswahl, Rasur, Pflege. Stiebner Verlag GmbH, 2017, ISBN 978-3-8307-3022-4
 Robert K. Waits: A Safety Razor Compendium: The Book. Lulu.com, 2014, ISBN 978-1-312-29353-3

Einzelnachweise

Weblinks 

Rasiergerät
Messer (Werkzeug)